Die chinesische Nationalhymne kann folgende Hymnen bezeichnen:
die Nationalhymne der Volksrepublik China, siehe Marsch der Freiwilligen
die Nationalhymne der Republik China, siehe San Min Chu-i
die Flaggenhymne der Republik China, siehe Nationales Flaggenlied